MPPP (droga)
MαPPP, stimulantni analog α-PPP-a
Multilink PPP, komunikacijska tehnologija
 Money Purchase Pension Plan